Nashua est une autre forme du mot Nashaway, une tribu indienne nord-américaine, vivant sur le territoire de la Nouvelle-Angleterre au .

Toponymie

Nashua, ville de la Nouvelle-Galle-du-Sud.

Nashua, communauté du comté de Monterey en Californie,
 Nashua, ville du comté de Chickasaw dans l’Iowa,
 Nashua, ville du comté de Wilkin dans le Minnesota,
 Nashua, localité du comté de Valley dans le Montana,
 Nashua, ville du comté de Hillsborough dans le New Hampshire,
 Nashua, rivière dans le Massachusetts et le New Hampshire.

Autres
 Nashua Corporation, société américaine basée originellement à Nashua dans le  New Hampshire,
 Nashua, cheval de course américain.

Homonymie de toponyme